Bezold är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Albert von Bezold (1836–1868), tysk fysiolog
 Carl Bezold (1859–1922), tysk orientalist
 Friedrich Bezold (1842–1908), tysk öronläkare
 Georg Bezold (1899–1962), tysk politiker (SPD)
 Michael Bezold (född 1972), tysk schackstormästare
 Otto Bezold (1899–1984), tysk politiker (FDP)

Se även 
 von Bezold
Tyska efternamn